ZZR steht für:
 Zielzuweisungsradar TPS-1E
 Kawasaki ZZR 1400
 Kawasaki ZZR 1100 (Kawasaki Ninja ZX 11)
 Kawasaki ZZR 600
 Kawasaki ZX-12R (ZZR 1200)

Abkürzung